

Архангельська сільська рада — сільське поселення, Архангельський район, Башкортостан
 Архангельська сільська рада — сільське поселення, Губкінський район, Бєлгородська область